Accius o Attius fou un poeta tràgic romà (Luci Acci).
 Titus Accius o Attius (Tit Acci o Tit Atti) fou un cavaller roma d'Úmbria que fou l'acusador de Aule Cluenci, que fou defensat per Ciceró l'any 66 aC. Fou pupil d'Hermàgores de Temnos.